La tarea según Natacha es un libro escrito por Luis Pescetti, escritor y músico argentino, con prólogo de Fernando Savater e ilustraciones de O'Kif. Es el tercer libro de la serie de los libros de Natacha.

Este libro fue publicado por Alfaguara, en cooperación con Unicef, para ser publicado en todo el mundo y dar a conocer uno de los Derechos del niño, en específico, el principio n.o 7 («Derecho a la educación»), aunque también abordaban los derechos al juego y a tener una vida digna. Luego, se dejó de publicar por separado y se incluyó en el libro Bituín bituín Natacha.

Trama 

Natacha y Pati tienen que hacer una tarea: un reportaje a alguna persona sobre el derecho del niño a la educación. Para eso, entrevistan a varias personas que parecen no tener relación alguna, aunque al final todas se conectan.

Personajes secundarios 

(Para saber sobre los personajes principales, véase Personajes de los libros de Natacha)

 La joven. Es una muchacha sin hogar cuyo nombre no se revela. Tiene dos hijos: un bebé, cuyo nombre tampoco se revela, y Gabriela. Natacha y Pati le confeccionan un vestido con otro que la mamá de Natacha no ocupa, que al final no se puso. Su familia es el objetivo principal del reportaje.
 Gabriela. Es una niña pequeña. Aunque ya está inscripta a una escuela, su mamá no la lleva. Es ayudada por Natacha y Pati dándole juguetes e inscribiéndola en la escuela.
 José. Conserje de la escuela de Natacha. Es una persona que casi llega a la tercera edad. Le hacen un reportaje aparte del principal, donde les confiesa que, cuando era un niño, no había Santa Claus, ya que «no había suficiente combustible para su trineo». Ayuda a Natacha y Pati a inscribir a Gabriela a la escuela.
 La directora de la escuela. Es una mujer estricta pero bondadosa. Las dos protagonistas llegan a ella con un hábil plan de Natacha. Aunque al principio no quería admitir a Gabriela en la escuela, al final lo hace.
 La secretaria. Es la secretaria de la directora de la escuela, que no deja que Natacha y Pati se le acerquen a la directora.

Los libros de Natacha 

 ¡¡¡Natacha!!!
 Natacha
 La tarea según Natacha
 ¡Buenísimo, Natacha!
 Chat, Natacha, chat
 Bituín bituín Natacha
 Querido diario
 La enciclopedia de las Chicas Perla

Libros de Luis Pescetti
Derechos del niño